Puchar Challenge siatkarek 2012/2013 – 6. sezon turnieju rozgrywanego od 2007 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla żeńskich klubowych zespołów siatkarskich „starego kontynentu”.

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

Runda 1 
Rocheville Le Cannet oraz Dinamo Krasnodar mają wolny los.

|}

1/16 finału 

|}

1/8 finału 

|}

1/4 finału 

|}

Półfinał 

|}

Finał 

|}

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  

Puchar Challenge siatkarek
2012 w piłce siatkowej
2013 w piłce siatkowej